Keresztúri Ferenc (1735–1811) orvos, egyetemi tanár
Keresztúri Ferenc (1969) többszörös díjnyertes amatőr filmes
Keresztúri Ferenc (198?) főzős műsorok szereplője, értékesítési vezető

Jegyzetek